Kruschwitz steht für:
 eine Stadt in Polen, siehe Kruszwica

Kruschwitz ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph von Kruschwitz (Türk von Kruschwitz; 1497–1547), deutscher Jurist
 Lutz Kruschwitz (* 1943), deutscher Ökonom
 Peter Kruschwitz (* 1973), deutscher Altphilologe und Epigraphiker

Siehe auch:
 Gruschwitz